Britton Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Britton Lake (Maine)
 Britton Lake (Michigan)
 Britton Lake (Nebraska)